Джеймс Скін — британський правник та художник.
 Скін Даймонд — американська порноакторка та модель.

 Клан Скін — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.
 Скін-ефект — явище проникнення електромагнітного поля в провідник на певну глибину, яка називається скін-шаром.
 Скін-фактор — гідродинамічний параметр, що характеризує додатковий фільтраційний опір течії флюїдів в привибійній зоні пласта, що приводить до зниження видобутку (дебіту) в порівнянні з досконалою (ідеальною) свердловиною.